

Musica 
 Warp – singolo dei Bloody Beetroots del 2009
 Warp Records – etichetta discografica britannica

Videogiochi 
 Immaterium (o Warp) – universo parallelo presente nel videogioco Warhammer 40.000
 Warp – videogioco del 2012
 Crash Bandicoot 3: Warped – videogioco del 1998, sviluppato da Naughty Dog per la PlayStation

Altro
 Propulsione a curvatura (Warp Drive) – propulsione immaginaria impiegata nelle astronavi di Star Trek
OS/2 Warp – sistema operativo
Warp – personaggio immaginario dell'Universo DC Comics
WARP – azienda di videogiochi